Vitez – miasto w Bośni w kantonie centralnym
 vitéz – kawaler węgierskiego Orderu Vitéza